Alessandro Schöpf – calciatore austriaco
 Emily Schöpf – sciatrice alpina austriaca
 Jacob Schopf – canoista tedesco
 Johann David Schopf – zoologo, botanico, esploratore, biologo e naturalista tedesco
 Regina Schöpf – sciatrice alpina austriaca
 Riccardo Schöpf – slittinista austriaco